Bailly kan syfta på:

 Battenans-les-Mines, fransk kommun i departementet Doubs
 Battenans-Varin, fransk kommun i departementet Doubs